Die Fußball-Oberliga Nord 1984/85 war die elfte Spielzeit der vom Norddeutschen Fußball-Verband durchgeführten drittklassigen Oberliga Nord.

Zweitligaabsteiger VfL Osnabrück sicherte sich mit einem Punkt Vorsprung auf Vorjahresaufsteiger Hummelsbütteler SV den Meistertitel. Beide Vereine qualifizierten sich für die Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga, in der die Osnabrücker den ersten Rang in der Nordgruppe belegten und nach einjähriger Abwesenheit in die 2. Liga zurückkehrten. Hummelsbüttel dagegen wurde Fünfter und verblieb in der Oberliga.

Die Amateure von Werder Bremen nahmen an der Amateurmeisterschafts-Endrunde teil, wo sie im Finale nach einem 3:0-Sieg im heimischen Weserstadion gegen Wanne-Eickel den Titel gewannen.

In die jeweiligen untergeordneten Verbandsligen stiegen der OSC Bremerhaven und TuS Hessisch Oldendorf ab. Im Gegenzug stiegen zur Folgesaison der Wolfenbütteler SV und die Amateure von Eintracht Braunschweig in die Oberliga Nord auf. Mit dem FC St. Pauli kam ein Absteiger aus der 2. Bundesliga dazu.


Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Zuschauer 
In 306 Spielen kamen 346.927 Zuschauer (ø 1.134 pro Spiel) in die Stadien.
 Größte Zuschauerkulisse
11.000 VfB Oldenburg – Hummelsbütteler SV (33. Spieltag)
 Niedrigste Zuschauerkulisse
100 TuS Hessisch Oldendorf – SV Meppen (26. Spieltag)

Oberliga Nord-Meister

Aufstiegsrunde zur Oberliga Nord

Gruppe A

Gruppe B

Literatur

Weblinks 
 

1984
Fußballsaison 1984/85